Miejscowości w USA:
 Judson – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Greenville
Gminy w USA:
 Judson (ang. Judson Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 Judson (ang. Judson Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Williams